Дискографія британського жіночого тріо «Sugababes» складається з семи студійних альбомів, двох збірок, трьох міні-альбомів, двадцяти семи синглів, двох відео-альбомів та двадцяти восьми музичних відео.

Альбоми

Студійні альбоми

Збірки

Міні-альбоми

Сингли

З іншими виконавцями

Промо-сингли

Музичні відео

Пісні з іншими виконавцями 
Наступні пісні не з'являлись у студійних альбомах гурту.

Примітки 

Sugababes